Reaching into Infinity – siódmy studyjny album brytyjskiego powermetalowego zespołu DragonForce, wydany 19 maja 2017.

Lista utworów

Twórcy 
 Marc Hudson – śpiew
 Herman Li – gitara elektryczna
 Sam Totman – gitara elektryczna
Vadim Pruzhanov – keyboard
 Gee Anzalone – perkusja
 Frédéric Leclercq – gitara basowa

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy DragonForce
Albumy powermetalowe
Albumy Metal Blade Records